ХСЗ — аббревиатура, может означать:
  Хабаровский судостроительный завод
 Херсонский судостроительный завод